Вистицкие или Висцицкие () — польский дворянский род герба Слеповрон, разделившийся на две ветви.

История рода 
Родоначальник 1-й ветви, Самуил Вистицкий, владел имениями в Ковенском и Упитском уездах (1649). Самуил Вистицкий приказчик Камышевской слободы (1683), а Яков приказчик Аятской слободы (1698). Потомство сына его Ивана Самуиловича внесено в родословную книгу Ковенской губернии.

Родоначальник 2-й ветви, Пётр Вистицкий, после осады Смоленска поступил в русское подданство (1655). 

В браке ротмистра Стефана Вистицкого и Марии Нелидовой родился сенатор Григорий Степанович Вистицкий († 1836) и его братья — генерал-майоры: Семён — автор «Курса тактики»; Михаил (1768—1832); Андрей. Эта ветвь Вистицких внесена в VI часть родословной книги Смоленской губернии («Гербовник» IV, 113).

Примечания

Ссылки 
 
 

Шляхетские роды герба Слеповрон